A 2007-es Formula Renault 3.5-szezon volt a sorozat harmadik szezonja, amelyet a Renault Sport rendezett meg. A bajnokság április 14-én kezdődött meg az Autodromo Nazionale Monza versenypályán és a Circuit de Barcelona-Catalunya aszfaltcsíkján fejeződött be október 28-án. A bajnoki címet Álvaro Parente szerezte meg, Ben Hanleyvel szemben.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Összefoglaló

Végeredmény

Versenyzők
Pontrendszer

(1–3 a kvalifikáción elért pozíció, Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

További információk
A Renault Sport weboldala (archív, 2007)

Formula Renault 3.5